Augustus peut faire référence à :
 Auguste, un nom latin, selon la liste des cognomina (exceptionnel),
 Augustus, le sixième mois du calendrier romain,
 Augustus nom donné par le Sénat à Octavien faisant référence aux augures de la religion romaine.
Toponymie :
 Mont Augustus, un parc national en Australie-Occidentale,
 Augustus Downs dans le Queensland, en Australie,
Personnes :
Prénom :
 ,
 Augustus Addison Gould (1805-1866), un conchyliologiste américain,
 Augustus Hill, un personnage de la série télévisée Oz (un prisonnier en fauteuil roulant),
 Augustus John (1878–1961), un peintre, dessinateur et graveur gallois,
 Augustus Pablo (1954-1999), un musicien jamaïcain,
 Augustus Pugin (1812-1852), un architecte britannique,
 Augustus Saint-Gaudens (1848-1907), un sculpteur américain d'origine irlandaise,
 Augustus Simson (1836-1919), un naturaliste amateur australien d’origine britannique,
 Augustus Stroh (1828-1914), l'inventeur du violon à pavillon,
 Augustus Desiré Waller (1856-1922), un physiologiste britannique et le fils d'Augustus Volney Waller,
 Augustus Volney Waller (1816-1870), un anatomiste et physiologiste britannique,
Nom de famille :
 Olutoyin Augustus (1979-), athlète nigériane,
 Seimone Augustus (1984-), une joueuse américaine de basket-ball,

Voir aussi
 Augustux, le nom d'une distribution Linux,
 Edward Augustus, duc de Kent et Strathearn (1767–1799), un membre de la famille royale britannique,
 Edward Augustus, prince, duc d'York et d'Albany, frère du roi George III.
 Augustus, paquebot italien lancé en 1927.

Notes et références

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme